Castoldi ist der Familienname folgender Personen:

Emilio Castoldi (* 1961), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
Jean-Jacques Castoldi (1804–1871), Politiker und Richter